Мадагаскар на зимних Олимпийских играх 2018 года был представлен одной спортсменкой в горнолыжном спорте. Это вторые зимние Олимпийские игры в истории Мадагаскара, после Игр в Турине, где сборную представлял горнолыжник Матьё Разанаколона.

Состав сборной 

  Горнолыжный спорт
 Мьялитьяна Клерк

Результаты соревнований

Лыжные виды спорта

Горнолыжный спорт

Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществлялась на основании специального квалификационного рейтинга FIS по состоянию на 21 января 2018 года. При этом НОК для участия в Олимпийских играх мог выбрать только того спортсмена, который вошёл в топ-500 олимпийского рейтинга в своей дисциплине, и при этом имел определённое количество очков, согласно квалификационной таблице. Страны, не имеющие участников в числе 500 сильнейших спортсменов, могли претендовать только на квоты категории «B» в технических дисциплинах. По итогам квалификационного отбора сборная Мадагаскара стала обладательницей олимпийской лицензии категории «B» в женских соревнованиях, которую для страны завоевала Мьялитьяна Клерк.

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Сборная Мадагаскара на официальном сайте зимних Олимпийских игр 2018 года 
 Мадагаскар на официальном сайте МОК 

Мадагаскар
2018 год на Мадагаскаре